Lucius Aurelius Orestes  är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Aurelius Orestes (konsul 157 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Aurelius Orestes (konsul 126 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Aurelius Orestes (konsul 103 f.Kr.), romersk politiker